Одил Иргашев (; , Таджикская ССР, СССР) — таджикский футболист, выступающий за команду «Равшан» из Куляба. Играет на позиции защитника.

Карьера 

В начале своей карьеры Одил играл на позиции нападающего. С первым своим клубом — «Варзобом» трижды одержал победу в чемпионате Таджикистана. В составе «Истиклола» стал обладателем Кубка и суперкубка страны в 2010 году. Десятикратный чемпион страны.

За сборную Таджикистана впервые сыграл в 2000 году. На Кубке вызова АФК 2006 Одил забил свой единственный гол за национальную команду.

Международная статистика

Голы за сборную

Примечания

Ссылки 

 Статистика на сайте National Football Teams 
 

Футболисты Таджикистана
Игроки сборной Таджикистана по футболу
Игроки ФК «Варзоб»
Игроки ФК «ЦСКА-Памир»
Игроки ФК «Спартак» Семей
Игроки ФК «Жаштык-Ак-Алтын»
Игроки ФК «Истиклол»
Игроки ФК «Равшан»